Herttoniemi () est un quartier à l'est de Kulosaari à Helsinki en Finlande. Herttoniemi est aussi un district contenant le quartier éponyme.

Description 

Herttoniemi est situé sur les rives des baies Vanhankaupunginlahti, Porolahti et Strömsinlahti ainsi que du détroit Herttoniemensalmi.

Quartier de Herttoniemi 

Le quartier de Herttoniemi (en ) a une superficie de , accueille   habitantset offre  emplois.

District de Herttoniemi 
Le district de Herttoniemi (en ) comprend les sections du quartier de Herttoniemi et en plus le quartier de Tammisalo. En 2008, le district a une superficie de , accueille  habitants et offre  emplois.

Transports

Métro 
Le métro d'Helsinki dessert les stations  et .

Bus 
Hertoniemi est desservi par les lignes de bus

Bus à haut niveau de service

Galerie

Liens externes

Liens internes 
Station de Siilitie
Station de Herttoniemi
 Hertsi
 Planmeca

Références 

Quartier d'Helsinki
District d'Helsinki
Herttoniemi
Cap en Finlande